Quilico je priimek več znanih oseb:

 Gino Quilico (*1955), kanadski operni pevec
 Louis Quilico (1925—2000), kubanski operni pevec
 Raymond Quilico, italijanski dirkač